De algemene aanduiding voor graan
 De voornaam Koren (voornaam)
meervoud van
 Koor (zang)
 Koor (toneel)

Zie ook
 Coren (doorverwijspagina)